Стритер - фамилия:

 Стритер, Роберт (1621—1679) — английский придворный художник и гравёр.
 Стритер, Смит (1851—1931) — американский игрок в рокки.